Reichhold steht für:

 Reichhold & Lang, 1887 in München begründete Lithographische Kunstanstalt und Steindruckerei 

Reichhold ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Reichhold (1920–2002), deutscher Heimatforscher
 Ludwig Reichhold (1911–1996), österreichischer Publizist
 Mathias Reichhold (* 1957), österreichischer Politiker
 Walter Reichhold (1904–2001), deutscher Jurist und Botschafter

Siehe auch:
 Reichold